Хорен Иванович (Ованесович) Григорян (1902—1956) — министр внутренних дел Армянской ССР, генерал-майор (1945).

Биография 

Родился в семье сельского священника. Армянин.

Образование: Окончил сельскую школу в 1911 году; духовную семинарию в г. Шуша в 1915 году, 1 курс духовной академии в г. Эривань в 1916 году, реальное училище, Баку 1920; 3 курса рабфака в Баку 1922—1925; 3 курса ВЮЗИ 1951.

Курьер-докладчик Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, Баку 03.17—08.18; не работал, Баку 08.18—09.19; учился в реальном училище, Баку 09.19—01.20.

В РККА: рядовой, ст. писарь 245 полка охраны ж.д., 11 армия 01.20—05.20; пом. адъютанта 244 полка 84 бригады 11 армии 05.20—09.21.

В органах ВЧК-ОГПУ-НКВД-НКГБ-1У1ВД: ст. делопроизводитель ЧК АзССР 09.21—08.23; уполн. ЧК-ГПУ АзССР 10.23—10.28; В КПСС с 10.25; ст. оперуполн. ГПУ АзССР 10.28—09.30; пом. нач. отд-я ГПУ АзССР 09.30—01.31; нач. отд-я ИНФА-ГО ГПУ АзССР 01.31—04.31; нач. отд-я СПО ГПУ АзССР 04.31—12.32; пом. нач. СПО ГПУ АрмССР 1 2.32—06.33; оперуполн. горстд, ГПУ-НКВД, Гянджа 06.33—09.34; нач. 6 отд-я СПО УГБ НКВД АзССР 09.34—1 2.37; нач. 11 отд. УГБ НКВД АзССР 1 2.37—02.39; нач. 3 отд. УГБ НКВД АзССР 02.39—08.39; нач. 2 отд. УГБ НКВД АзССР 08.39—03.41; нач. СПО НКГБ АзССР 03.41—31.07.41; нач. СПО НКВД АзССР 08.41—05.43; зам. наркома внутр. дел АзССР 18.07.43—31.07.47; министр внутр. дел АрмССР 31.07.47—16.03.53; нач. УМВД Ереван, окр. 31.03.53—15.05.53; нач. 4 отд. МВД АрмССР 1 5.05.53—30.01.54; уволен 30.01.54 «по фактам дискредитации».

Пенсионер с 01.54, Ереван. Арестован по пост, прокурора по спецделам Генеральной прокуратуры СССР 21.01.55 по обвинению по ст. 58-1 «б», 58-11 УК РСФСР. Приговорен ВКВС СССР 26.04.56 на процессе по делу М. Д. Багирова в Баку по ст. 63-2, 73 УК АзССР к ВМН. Расстрелян. Как установлено следствием, Х. И. (О.) Григорян причастен к фальсификации около 100 дел, по которым осуждены были сотни ни в чём не повинных людей, значительное число из них было расстреляно.

Звания 
 полковник государственной безопасности (18.07.1943);
 комиссар государственной безопасности (14.12.1944);
 генерал-майор (09.07.1945). Лишен звания генерал-майора 03.01.55 Пост. СМ СССР № 9-4сс «как дискредитировавший себя за время работы в органах госбезопасности и недостойный в связи с этим высокого звания генерала».

Награды 
 орден Ленина (21.02.1945);
 2 ордена Красного Знамени (15.01.1945, 30.01.1951);
 орден Отечественной войны 1 степени (24.08.1949);
 орден Трудового Красного Знамени (1942);
 орден «Знак Почета» (20.09.1943);
 медали;
 знак «Почетный работник ВЧК-ГПУ (XV)» 12.01.36;
 знак «Заслуженный работник МВД».

Примечания

Литература 
 
 Саркисян А. Е. Разведка и контрразведка: армянский след (Биографические очерки о разведчиках и контрразведчиках). — Е., «Амарас», 2005, с. 197;
 Арутюнян К. А., Погосян Г. Р. Вклад армянского народа в победу в Великой Отечественной войне. М., 2010;
 Журнал «Айкакан банак» за май 2005.

Ссылки 
 НКВД — МВД Армянской ССР 

Репрессированные сотрудники НКВД
Расстрелянные в СССР
Нереабилитированные
Члены КПСС
Лишённые ордена Ленина
Лишённые ордена Красного Знамени
Лишённые ордена Отечественной войны
Лишённые ордена Трудового Красного Знамени
Лишённые ордена «Знак Почёта»
Лишённые медали «За оборону Кавказа»
Лишённые медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Лишённые воинского звания
Казнённые в 1956 году
Народные комиссары и министры Армянской ССР